Pedro Martínez era il campione in carica, ma ha deciso di non difendere il suo titolo in questa edizione.

In finale Gianluca Mager ha sconfitto Jaume Munar con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)
  Jaume Munar (finale)
  Gianluca Mager (campione)

  Pedro Sousa (secondo turno) 
  Tarō Daniel (quarti di finale) 
  Damir Džumhur (secondo turno) 
  Evgenij Donskoj (primo turno)

Qualificati 

  Javier Barranco Cosano (primo turno)
  Vít Kopřiva (secondo turno)

  Nikolás Sánchez Izquierdo (primo turno) 
  Carlos Sánchez Jover (primo turno)

Wildcard 

  Leo Borg (primo turno)
  Carlos Gimeno Valero (primo turno)

  Carlos Gómez-Herrera (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Andalucía Challenger 2021